Microsoft PixelSense (voorheen Microsoft Surface), een multitouchproduct van Microsoft
 Microsoft Surface (productreeks), een productreeks dat begon met een lijn tabletcomputers van Microsoft